Amira Pocher (geb. Aly; * 28. September 1992 in Klagenfurt am Wörthersee) ist eine in Deutschland lebende österreichische Moderatorin und Podcasterin. Sie ist mit dem Entertainer und Moderator Oliver Pocher verheiratet.

Leben 
Amira Pocher wuchs mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder bei ihrer Mutter, Betreiberin eines Tanzstudios für orientalischen Tanz, auf. Ihr ägyptischer Vater zog in sein Heimatland, als sie drei Jahre alt war; ihn traf sie nach 20 Jahren ohne Kontakt 2018 wieder. Aufgrund von Konflikten mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater lebte sie mit 15 Jahren kurzzeitig in einem Kriseninterventionszentrum. Später arbeitete sie als Visagistin und Hairstylistin.

2014 kam sie nach Deutschland. 2016 lernte sie Oliver Pocher (* 1978) über die Mobile-Dating-App Tinder kennen. Im Oktober 2019 heiratete das Paar, das Eltern zweier Söhne ist (* 2019, * 2020).

Anfang März 2020 trat Amira Pocher in der RTL-Liveshow Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!, in der ihr Mann gegen Michael Wendler antrat, erstmals in einer Fernsehshow auf. Es folgten Auftritte bei Das Spiel beginnt! (ZDF) und 5 gegen Jauch (RTL). Im April 2020 starteten Amira und Oliver Pocher ihren Podcast „Die Pochers hier!“ 2020 fungierte sie als Sidekick ihres Mannes in dessen Late-Night-Show Pocher – gefährlich ehrlich! (RTL). Im August 2020 veröffentlichte sie zusammen mit dem Frankfurter Modelabel Mania ihre eigene Kollektion TGTHER. Im April 2022 gründete sie die Marke Fayble, bei der Beauty-Produkte im Vordergrund stehen.

2022 nahm sie an der 15. Staffel von Let’s Dance teil und belegte den vierten Platz. 2023 nahm sie mit Peter Wright an der Promi-Darts-WM teil.

Filmografie

Fernsehauftritte 
 2020: Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig! (RTL)
 2020: Das Spiel beginnt! (ZDF)
 2020: 5 gegen Jauch (RTL)
 2020–2021: Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show (RTL, 2 Ausgaben)
 2020: Pocher – gefährlich ehrlich! (RTL)
 2020: Grill den Henssler (VOX)
 2021: Pocher vs. Influencer (RTL)
 2021: Verstehen Sie Spaß? (ARD)
 2022: Let's Dance (RTL)
 2022: Da kommst Du nie drauf! (ZDF)
 2022: Grill den Henssler (VOX)
 2023: Promi Darts WM (ProSieben)

Moderation 
 2021: Die Superzwillinge (VOX)
 seit 2022: Prominent! (VOX)

Diskografie 
Singles
 2020: Influenza (mit Oliver Pocher feat. Straßencobra & Straßenkatze)

Einzelnachweise 

Oliver Pocher
Person (RTL)
Ehepartner einer berühmten Person
Österreicher
Geboren 1992
Frau
Teilnehmer an Let’s Dance